Flamanville est le nom de deux communes françaises de la région Normandie :

 Flamanville, dans le département de la Manche ;
 Centrale nucléaire de Flamanville, située dans cette commune 
 Flamanville , dans le département de la Seine-Maritime.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France